Chikugo (筑後) ist der Name

 einer ehemaligen japanischen Provinz, siehe Provinz Chikugo.
 einer Stadt in der japanischen Präfektur Fukuoka, siehe Chikugo (Fukuoka).
 der Name des längsten Flusses auf Kyūshū, siehe Chikugo (Fluss).